Lautém (gemeente), een gemeente van Oost-Timor
Lautém (stad), een stad op Oost-Timor